Uefacupen 2007/2008 var den 37:e säsongen av den europeiska fotbollsturneningen Uefacupen. Finalen spelades på City of Manchester Stadium i Manchester, England den 14 maj 2008 vilken vanns av Zenit Sankt Petersburg. De första kvalmatcherna spelades 19 juli 2007 och huvudturneringen startade den 20 september 2007. Totalt 123 klubbar deltog i Uefacupen (kvalomgångar inkluderade).

Kvalomgångar 
Totalt 76 lag deltog i Uefa Champions League säsongen 2007/2008 från Uefa:s 53 medlemsförbund. Varje förbund får ett visst antal lag att skicka till Champions League baserat på den inhemska ligans ranking - fotbollsförbund med bättre rankade ligor får alltså fler lag att skicka till Champions League jämfört med sämre rankade. Dock så finns det en bestämmelse som innebär att ett förbund max får skicka 4 lag, samt att varje förbund får minst ett lag som får kvala, förutom Liechtenstein, som inte har någon inhemsk liga. Men varje förbund kan ha fler än fem lag med i Uefacupen, detta genom Intertotocupen och Uefa Champions League.

 Förbund rankade 1-6: 3 lag per förbund
 Förbund rankade 7-8: 4 lag per förbund
 Förbund rankade 9-15: 2 lag per förbund
 Förbund rankade 16-21: 3 lag per förbund
 Förbund rankade 22-501: 2 lag per förbund
 Förbund rankade 51-522: 1 lag per förbund

1 Liechtenstein var innan Uefacupen 2007/2008 rankat som det 38:e bästa förbundet, men eftersom de inte har något inhemskt seriespel tillåts inte ett lag från landet deltaga i Uefa Champions League. Istället får man endast en plats i Uefacupen.
2 Lag från Montenegro hade inte deltagit i någon europeiska cuperna innan säsongen 2007/2008 då landet ej var självständigt. Resultat från landet innan självständigheten räknas in i Serbiens resultat. Därför tillåts landet ha två stycken deltagande lag, trots att man ligger 53:a på rankingen (vilket är sist).

Första kvalomgången 
Den första kvalomgången lottades fredagen den 29 juni 2007 i Nyon, Schweiz. Matcherna spelades den 19 juli och den 2 augusti 2007.

Andra kvalomgången 
I denna kvalomgång gick de vinnande lagen från Intertotocupen 2007 in. Lottningen skedde den 3 augusti 2007 klockan 13:30 i Nyon, Schweiz. Matcherna spelades den 16 och 30 augusti 2007. 64 lag spelar den andra kvalomgången, vilket ger 32 matcher. Vinnarna går vidare till den första omgången av Uefacupen denna säsong.

Första omgången 
Lottningen för den första omgången hölls i Monaco den 31 augusti 2007. Matcherna spelades den 20 september och den 4 oktober.

Gruppspel 

Det finns 8 grupper (A-H) som består av fem lag i vardera grupp. De tre främsta går vidare till slutspelet, de andra två åker ut ur turneringen. En seger ger tre poäng, oavgjort en poäng och en förlust noll poäng. Varje lag får spela fyra matcher, en mot varje lag, varav två hemmamatcher och två bortamatcher.

Om två lag hamnar på samma poäng bestäms det vilket lag som placerar sig framför det andra efter:
 bästa målskillnaden (gjorta mål minus insläppta mål)
 flest gjorda mål
 flest gjorda mål på bortaplan
 antalet vinster
 antalet bortavinster
 högst rankingpoäng hos UEFA.

Reglerna är från paragraf 6.06 i UEFA:s regler för den gällande säsongen.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel 

Slutspelet består av åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och slutligen en final. Alla omgångar består av dubbelmöten, där två lag möter varandra hemma och borta. Vinnaren går vidare till nästa omgång. Finalen spelas den 14 maj 2008 på City of Manchester Stadium i Manchester i England.

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler 
Sextondelsfinalerna består av 32 lag, varav 24 kommer från Uefacupen och 8 från Champions League. De 24 lagen från Uefacupen består av de tre främsta från varje grupp och de åtta från Champions League består av de tredjeplacerade lagen från varje grupp. De förstaplacerade från gruppspelet i Uefacupen lottas mot de tredjeplacerade i Uefacupen. De andraplacerade i Uefacupen lottas mot Champions League-lagen. Slutspelet lottades den 21 december.

Den första matchen spelas den 13-14 februari 2008 och den andra matchen spelas den 21 februari 2008.

Åttondelsfinaler 
Lottningen för sextondelsfinalerna hölls fredagen den 21 december 2007 klockan 13:00 CET i Nyon i Schweiz. Första matchen spelas 6 mars 2008, den andra 12 och 13 mars 2008.

Kvartsfinaler 
Matcherna spelades 3 april och 10 april 2008.

Semifinaler 
Matcherna spelades 24 april och 1 maj 2008.

Final

Skytteliga 
De bästa målskyttarna i UEFA-Cupen 2007-08, per den 1 maj 2008:

Se även 
 UEFA Champions League 2007/2008
 UEFA Intertoto Cup 2007

Referenser

Noter

Webbkällor